FDR puede referirse a:
 Franklin D. Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos.
 Franklin D. Roosevelt East River Drive o FDR Drive, autovía de la ciudad de Nueva York. 
 Fe de Ratas, grupo español de punk rock.
 Frente Democrático Revolucionario, coalición política de El Salvador.
 Fuerza de Despliegue Rápido (Argentina), unidad de batalla del Ejército Argentino.
 Fuerza de Despliegue Rápido (Colombia), unidad de batalla del Ejército Colombiano.
 El teorema de fluctuación-disipación en física estadística.